Okręty US Navy o nazwie USS „Metomkin”
 Pierwszy USS „Metomkin” (AVP-47) miał być tendrem wodnosamolotów. Jego budowa została anulowana w 1943 roku, zanim rozpoczęto prace stoczniowe.
 Drugi USS „Metomkin” (AG-136) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1947-1951.

Metomkin